Microstato – in geografia, Stato di piccole dimensioni.
 Microstato – in meccanica statistica.

Altri progetti